Zwarte Adelaar (Košice) - monument in Košice, Slowakije
 Zwarte Adelaar (film) - Italiaanse film uit 1946